Первая лига 1955 () — 21-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 20 марта 1955 года и закончился 27 ноября 1955 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1955 на rsssf.com 

1955
Польша
1955 год в Польше